Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie grupy drużyn piłkarskich które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2011/2012.

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych jest 50 drużyn, z czego 25 jest rozstawione. Losowanie odbyło się 20 czerwca 2011 (godz. 13:00). Pierwsze mecze rozegrane zostały 30 czerwca a rewanże – 7 lipca 2011.

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 80 drużyn (w tym 25 zwycięzców z I rundy kwalifikacyjnej), z czego 40 będzie rozstawionych. Ponieważ losowanie odbyło się przed zakończeniem I rundy kwalifikacyjnej, założono, że drużyny rozstawione w I rundzie pokonają swoich rywali. Gdyby jednak stało się inaczej drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanej drużyny.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 70 drużyn (w tym 40 zwycięzców z II rundy kwalifikacyjnej), z czego 35 będzie rozstawionych. Ponieważ losowanie odbyło się przed zakończeniem II rundy kwalifikacyjnej, założono, że drużyny rozstawione w II rundzie pokonają swoich rywali. Gdyby jednak stało się inaczej drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanej drużyny.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnionych było 76 drużyn (w tym 35 zwycięzców z III rundy kwalifikacyjnej oraz 15 przegranych z III rundy kwalifikacyjnej LM), z czego 38 było rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże

Przypisy

Bibliografia 
 Pierwsza runda kwalifikacyjna
 Druga runda kwalifikacyjna
 Trzecia runda kwalifikacyjna
 Faza play-off

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2011/2012)

Liga Europy UEFA (2011/2012)